

Cinema 
 Born Again – film del 1978 diretto da Irving Rapper

Musica 
 Born Again – album di Randy Newman del 1979
 Born Again – album dei Black Sabbath del 1983
 Born Again – album dei :wumpscut: del 1997
 Born Again – album di The Notorious B.I.G. del 1999
 Born Again – album dei Warrant del 2006
 Born Again – traccia House composta nel 2005 da Ricky L e M:CK, pubblicata nel 2006 sull'etichetta Tommy Boy Music e riproposta nel 2009 con il titolo "Born Again 2010", dato l'enorme successo internazionale, sulla Rise Records

Religione 
 Born again – concetto teologico protestante legato al Risveglio evangelico